Sange steht für:
 Sange (Rère), einen Fluss in Frankreich, Region Centre-Val de Loire, Nebenfluss der Rère
 Sange (Fluss), einen Fluss in Südkivu
 Sange (Berg), einen Berg (788,8 m), Nordostausläufer der Hunau im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Sange (Wouri), einen Fluss in Kamerun

Dörfer:
 Sange (Finnentrop), Ortsteil der Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Sange (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Sange (Katanga), ein Dorf in Katanga, Demokratische Republik Kongo
 Sange (Südkivu), ein Dorf im Territorium Uvira, Südkivu, Demokratische Republik Kongo